Reign (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2013.
Reign (personage), een personage uit de televisieserie Supergirl.